

Persone
 Luigi Acconci (1851-1900) – medico italiano
 Vito Acconci (1940-2017) –  designer, architetto del paesaggio e performance artist statunitense

Altro
 Palazzo Acconci – palazzo cinquecentesco di Forlì

Pagine correlate
 Acconcia